Інга — жіноче ім'я німецького, скандинавського й татарського походження

Ім'я 
 Інга Бабакова — українська легкоатлетка, стрибунка у висоту
 Інга Кейван — українська поетеса, літературний критик, літературознавиця

Топоніми 
 Інга — водоспад в центрально-західній Африці, на річці Конго
 Інга — річка в Удмуртії, права притока річки Вала
 Інга — присілок, Вавозький район, Удмуртія
 Інга-I, II — каскад ГЕС на річці Конго (ДР Конго)
 Гранд Інга — ГЕС (39 000 МВт), яку планується побудувати на річці Конго (ДР Конго)

Дивись також 
 Велика Інга
 Мала Інга
 Інгаре